Modulazione di frequenza usata per la radio AM e nei radioaiuti VOR
Asus A3E è una serie Computer portatilenotebook dell'Asus